Jiahe bezeichnet:

 Jiahe (嘉禾县), Kreis der Stadt Chenzhou in der chinesischen Provinz Hunan
 Jiahe (Minqin) (夹河镇), Großgemeinde im Kreis Minqin in der chinesischen Provinz Gansu
 Jiahe (Yunxi) (夹河镇), Großgemeinde im Kreis Yunxi in der chinesischen Provinz Hubei
 Jiahe (Jiangcheng) (嘉禾乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Jiangcheng in der chinesischen Provinz Yunnan
 Jiahe (Qu) (嘉禾乡), Gemeinde im Kreis Qu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jiahe (Taiqian) (夹河乡), Gemeinde im Kreis Taiqian in der chinesischen Provinz Henan
 Jiahe (Baiyun) (嘉禾街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Baiyun in der chinesischen Provinz Guangdong
 Jiahe (Chuanshan) (嘉禾街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Chuanshan in der chinesischen Provinz Sichuan